Col nome di Università di Venezia si possono intendere due atenei distinti:
Università Ca' Foscari Venezia
Università Iuav di Venezia, precedentemente nota come Istituto Universitario di Architettura di Venezia